Руксандра Драгомір і Лаура Гарроне були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гарроне, яка виступала в парі з Сандрою Чеккіні.

Чеккіні та Гарроне програли в півфіналі парі Петра Шварц і Катаріна Студенікова.

Радка Бобкова і Петра Лангрова виграли титул, перемігши у фіналі пару Шварц і Студенікова з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Каріна Габшудова /  Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Сільвія Фаріна /  Карін Кшвендт (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (півфінал)
 Радка Бобкова /  Петра Лангрова (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1995 Doubles Draw

Internazionali Femminili di Palermo
Тур WTA 1995